Натуральне число 186
 186 рік до нашої ери
 186 рік нашої ери